Pasíteles, escultor grec d'època romana de gran distinció
 Pasíteles el Vell, escultor de la Grècia arcaica